Palermo Open 2021, właśc. 32nd Palermo Ladies Open – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2021 z cyklu Palermo Open rozgrywany w dniach 19–25 lipca 2021 roku w Palermo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 189 708 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 we Włoszech